Безродных — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Безродных, Григорий Михеевич (1909—1941) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Безродных, Сергей Игоревич (род. 1980) — российский математик, доктор физико-математических наук.